Liste des archevêques de Vienne (Autriche) ;
 Liste des archevêques de Vienne, en Dauphiné (France).